Aspro (brydż) – brydżowa konwencja licytacyjna
 Aspro Cuvier, 1828 – synonim rodzaju ryb Zingel